Гундич Ігор Петрович (* 1975) — український політик, з 2016 по 2019 рік голова Житомирської обласної державної адміністрації.
 Гундич Юрій Наумович (1906—1972) — український радянський письменник і перекладач; член «Плугу» і Спілки письменників СРСР.